Августовское восстание может означать:
Августовское восстание (1924) — восстание в Грузинской ССР против Советской власти.
Августовское восстание (1944) — государственный переворот в Румынии, направленный против прогерманского правительства.